Obsjtina Krdzjali (bulgariska: Община Кърджали) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Kardzjali, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Krdzjali delas in i:
 Basjtino
 Beli plast
 Bojno
 Velesjani
 Visoka poljana
 Volovartsi
 Gluchar
 Gorna krepost
 Dzjdovnitsa
 Entjets
 Zjinzifovo
 Zvinitsa
 Kalojantsi
 Kobiljane
 Konevo
 Kostino
 Kosevo
 Makedontsi
 Miladinovo
 Most
 Murgovo
 Opltjensko
 Ostrovitsa
 Penovo
 Perperek
 Povet
 Prileptsi
 Rani list
 Rezbartsi
 Sedlovina
 Sipej
 Skalisjte
 Skalna glava
 Solisjte
 Stremtsi
 Tjeresjitsa
 Tjilik
 Tjiflik
 Sjiroko pole
 Goljama bara
 Krajno selo
 Zvezdelina
 Sokoljane
 Tri mogili
 Tsarevets
 Jastreb
 Ljuljakovo

Följande samhällen finns i Obsjtina Krdzjali:

 Kardzjali

Källor 

Indelningar i Kardzjali (region)